Sternberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Hazelius Sternberg
 Charles Mortram Sternberg
 Kaspar Maria von Sternberg

Robotskapade auktorsförkortningar